Blain est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Blain est un ancien prénom masculin, aujourd’hui quasiment désuet.

Blain est aussi un patronyme.

Saint chrétien 
 Blain de Kingarth († vers 590), ou Blane ou Blaan, né sur l'île de Bute, évêque des Pictes d'Écosse à Kingarth, enterré à Dunblane ; fêté le 10 août.

Personnalités portant ce patronyme

Sport 
 Alexandre Blain, coureur cycliste français,
 Antoine Blain, joueur international français de rugby à XIII et de rugby à XV,
 Christian Blain, coureur cycliste français,
 Philippe Blain, entraîneur de l'équipe de France de Volley-ball,
 Willy Blain, boxeur français,

Culture 
 Bruce Blain (1966-), acteur canadien,
 Christophe Blain (1970-), dessinateur et scénariste de bande dessinée français,
 Estella Blain (1930-1982), actrice française,
 Gérard Blain (1930-2000), acteur, réalisateur et scénariste français,
 Maurice Blain (1925-1996), écrivain, scénariste et notaire canadien,
 Paul Blain (1960-), scénariste de film français,
 Ser'Darius Blain (1987-), acteur américain.

Autres 
 Richard Blain (1857-1926), homme politique canadien en Ontario

Toponyme 
 Blain, une commune française du département de loire-Atlantique en région Pays de la Loire.
 Les Blains, ou ruisseau des Blains ou ruisseau de Tortequeue, est un cours d'eau français qui coule dans le département de l'Allier. C'est un affluent en rive droite de l'Aumance  et donc un sous-affluent de la Loire.
Blain, un borough du comté de Perry, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Bateau 
 blain, bateau plat destiné au transport de la tourbe en Brière.

Références 

Homonymie de patronyme